Владимир Казакевич:
 Казакевич, Владимир Александрович (1896—1937) — советский востоковед, специалист по лексикологии монгольского языка и по истории Монголии.
 Казакевич, Владимир Михайлович (1908—?) — исполняющий обязанности начальника 6-го отдела 2-го управления (Управления особых отделов) НКВД СССР, полковник.